Die 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1965/66 war die sechste Saison der 1. Amateurliga in Nordwürttemberg. Die Meisterschaft gewann der Neuling Normannia Gmünd mit drei Punkten Vorsprung vor Union Böckingen. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd belegte die Normannia hinter Aufsteiger FC 08 Villingen und dem FC Germania Forst nur Rang drei.

Die TSG Ulm 1846, der TV Gültstein, die SpVgg 07 Ludwigsburg und der TSV Crailsheim stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd

Weblinks 
 1.Amateurliga Nordwürttemberg 1965/66

Fußballsaison 1965/66
1965